EGKB steht für:
 Flughafen London Biggin Hill in Großbritannien (ICAO-Code)

EG-KB steht für:
 , ISO-3166-2-Code des ägyptischen Gouvernements

EGKB